Cornice Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cornice Mountain (Cambria Icefield), berg, British Columbia, 
 Cornice Mountain (Stikine Icecap), berg, British Columbia,